Een verkeersweg:
 N10 (België)
 RN10 (Benin)
 N10 (Frankrijk)
 N10a (Frankrijk)
 N10b (Frankrijk)
 N10bis (Frankrijk)
 N10c (Frankrijk)
 N10 (Ghana)
 N10 (Ierland)
 N10 (Luxemburg)
 N10 (Oekraïne)
 N10 (Zuid-Afrika)
 N10 (Zwitserland)